The F Word est le titre original de Fiottes, le  de la saison 13 de la série télévisée South Park ;
 Et (beaucoup) plus si affinités (The F Word), est une comédie romantique canadienne réalisée par Michael Dowse sortie en 2014.